Jordan Thompson – calciatore nordirlandese
Jordan Thompson – pallavolista statunitense
Jordan Thompson – tennista australiano